A 2017-es túraautó-világbajnokság volt a tizenhetedik túraautó-világbajnoki szezon. Április 9-én vette kezdetét a marokkói nagydíjjal, és december 1-jén, a katari nagydíjjal fejeződött be. Az egyéni világbajnoki címet a svéd Thed Björk szerezte meg Michelisz Norbert előtt, míg a gyártók közt a Volvo lett a világbajnok. A független bajnoki cím a brit Tom Chiltoné lett.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár
Márciusban bejelentették, hogy a kínai fordulót nem a Shanghai International Circuiten, hanem a vadonatúj Ningbo International Circuit versenypályán rendezik majd október 15-én. Másrészt megváltozott az argentin futam időpontja is, az eredetileg kiírt augusztus 6-i dátum helyett július 16-án látogat a mezőny Termas de Río Hondóba.

Eredmények

Kompenzációs súlytáblázat
az autók minimumsúlya 1,100 kg

Versenyek

A világbajnokság végeredménye

Pontozási rendszer 
Időmérő

MAC 3

Verseny

Versenyzők

† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.
‡ – A kínai 2. futamot a táv felének megtétele előtt piros zászlóval megszakították, így a versenyzők fél pontokat kaptak.

Gyártók világbajnoksága

Független bajnokság (WTCC Trophy)
A Függyetlen bajnokságban az első nyolc versenyző kap pontot: 10-8-6-5-4-3-2-1. Egy pont jár a független versenyzők közül az időmérőn legelőkelőbb helyen végző versenyzőnek, illetve a leggyorsabb kört futó független versenyzőnek.

† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Független csapat bajnokság

Időmérő edzések
Színmagyarázat:

A német versenyhétvégén használt rendszer:

Megjegyzés:
A helyezések a világbajnokság pontversenyében elfoglalt pozíciót jelentik. Az évadnyitó versenyhétvégén a résztvevők alacsony létszáma maitt csupán az első tíz versenyző jutott tovább a kvalifikáció második szakaszába.

Források

Külső hivatkozások 

Túraautó
2017 a túraautó-világbajnokságban
Túraautó-világbajnokság